

Patronyme 
Khevenhüller est un patronyme germanique porté notamment par :
 Georg von Khevenhüller (1533-1587) ;
 Hans Khevenhüller-Frankenburg (1538-1606) ;
 Franz Christoph von Khevenhüller-Frankenburg (1588-1650), trésorier, chambellan et diplomate ;
 Franz Christoph von Khevenhüller-Metsch (1783-1867), lieutenant-général ;
  (1706-1776) ;
 Ludwig Andreas Graf Khevenhüller (1683-1744), officier, maréchal de camp.

Édifice 
 Le palais Khevenhüller-Metsch à Vienne (Autriche).

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique